«Московский счёт» — литературная премия в области поэзии. Вручается с 2003 года по инициативе Евгения Бунимовича как премия, отражающая коллективную оценку событий в поэтической жизни Москвы сообществом московских поэтов. Название премии должно отсылать к истории про «гамбургский счёт», рассказанной Виктором Шкловским в одноименной статье (1928): будто бы цирковые борцы в дореволюционной России боролись друг с другом согласно предварительной договорённости о том, кто и когда победит, — однако раз в году встречались в Гамбурге, вдалеке от своей публики, и боролись по-настоящему, чтобы выяснить, кто из них на самом деле сильнее; смысл образа Шкловского — в том, что подлинную цену искусству знают именно профессионалы искусства.

В список для голосования включаются написанные на русском языке авторские книги здравствующих авторов (независимо от места проживания), выпущенные московскими издательствами на протяжении года (в 2010 г. в список вошло 121 издание). В голосовании участвуют отобранные организаторами московские поэты, представляющие все направления и поколения. Автор книги, набравшей большинство голосов, получает Большую премию «Московский счёт»; Малая премия вручается набравшей наибольшее число голосов первой книге автора (при первом вручении премии эта номинация предназначалась книге молодого поэта). Специальной премией в некоторых случаях награждаются книги, которых отделили от победителей лишь несколько голосов. Почётные дипломы получают авторы книг, вошедших в первую десятку, и их издатели.

Лауреаты

2003 
 Большая премия — Елена Фанайлова, книга стихов «Трансильвания беспокоит» (издательство «ОГИ»)
 Малая премия — Станислав Львовский, книга стихов, прозы и переводов «Три месяца второго года» (издательство «АРГО-РИСК»)
 Премия за лучший дебют — Инга Кузнецова, книга «Сны-синицы» (издательство «Независимая газета», 2002).

2004 
 Большая премия — Максим Амелин, книга стихов «Конь Горгоны» (издательство «Время»)
 Малая премия — Дмитрий Тонконогов, книга стихов «Тёмная азбука» (издательство «Emergency exit»)
 Яна Токарева, книга стихов «Тёплые вещи» (издательский дом «Юность»)

2006 
(за книги 2005 года)
 Большая премия — Мария Галина, книга стихов «Неземля» (издание журнала поэзии «Арион»)
 Малая премия — Марианна Гейде, книга стихов «Время опыления вещей» (издательство «ОГИ»)

2007 
(за книги 2006 года)
 Большая премия — Юлий Гуголев, книга стихов «Командировочные предписания» («Новое издательство»)
 Малая премия — Александр Сорока, книга стихов «Тутырь» (издательство «Воймега»)

2008 
(за книги 2007 года)
 Большая премия — Ирина Ермакова, книга стихов «Улей» (издательство «Воймега»)
 Малая премия — Фёдор Сваровский, книга стихов «Все хотят быть роботами» (издательство «АРГО-РИСК»)

2009 
(за книги 2008 года)
 Большая премия — Сергей Гандлевский, книга стихов «Опыты в стихах» (издательство «Захаров»); Мария Степанова, книга стихов «Проза Ивана Сидорова» («Новое издательство»)
 Малая премия — Дмитрий Кузьмин, книга стихов «Хорошо быть живым» (издательство «Новое литературное обозрение»)

Специальная премия — Михаил Айзенберг, книги «Переход на летнее время» («Новое литературное обозрение») и «Рассеянная масса» («Новое издательство»); Мария Ватутина, книга «Девочка наша» («Элит»).

2010 
(за книги 2009 года)
 Большая премия — Дмитрий Веденяпин, книга стихов и эссе «Между шкафом и небом» (издательство «Текст»)
 Малая премия — Александр Переверзин, книга стихов «Документальное кино» (издательство «Воймега»)

2011 
(за книги 2010 года)
 Большая премия — Владимир Гандельсман, книга стихов «Ода одуванчику» (Центр современной литературы «Русский Гулливер»)
 Малая премия — Ната Сучкова, книга стихов «Лирический герой» (издательство «Воймега»)

2012 
(за книги 2011 года)
 Большая премия — Иван Волков, книга стихов «Стихи для бедных» (издательство «Воймега»)
 Малая премия — Кирилл Корчагин, книга стихов «Пропозиции» (издательство «АРГО-РИСК»)

2013 
(за книги 2012 года)
 Большая премия — Николай Звягинцев, книга стихов «Улица Тассо» (издательство «Новое литературное обозрение»)
 Малая премия — Григорий Петухов, книга стихов «Соло» (издательство «Воймега»)

Специальная премия — Ирина Ермакова, книга стихов «Алой тушью по черному шелку» (издательство «ОГИ — Б. С. Г.-Пресс»)

2014 
(за книги 2013 года)
 Большая премия — не присуждена (специальные премии вручены набравшим одинаковое число голосов Марии Галиной, Анне Глазовой и Светлане Кековой)
 Малая премия — Денис Ларионов, книга стихов «Смерть студента» (издательство «АРГО-РИСК»)

2015 
(за книги 2014 года)
 Большая премия — Ирина Ермакова, книга «Седьмая» (издательство «Воймега»)
 Малая премия — Юрий Цветков, книга «Синдром Стендаля» (издательство «ОГИ»)

Специальные премии — Екатерина Соколова, книга «Вид» (издательство Tango Whiskyman) и Виталий Пуханов, книга «Школа милосердия» (издательство «Новое литературное обозрение»)

2016 
(за книги 2015 года)
 Большая премия — Василий Бородин, книга «Лосиный остров» (издательство «Новое литературное обозрение»)
 Малая премия — Артём Верле, книга «Хворост» (издательство «АРГО-РИСК»)

Специальные премии — Михаил Айзенберг, книга «Справки и танцы» (Новое издательство), и Олег Чухонцев, книга «Уходящее из — выходящее за» (издательство ОГИ)

2017 
(за книги 2016 года)

 Большая премия — Михаил Айзенберг, книга «Шесть» (издательство «Время»)
 Малая премия — Ксения Чарыева, книга «На совсем чужом празднике» (издательство «АРГО-РИСК»)

Специальные премии — Геннадий Каневский, книга «Сеанс» (издательство ТГ «Иван-чай»), Андрей Чемоданов, книга «Ручная кладь» (издательство «Воймега») и Сергей Шестаков, книга «Короткие стихотворения о любви» (издательство «Водолей»)

2018 
(за книги 2017 года)
 Большая премия — Михаил Айзенберг, книга «Скажешь зима» (М.: Новое издательство, 2017)
 Малая премия — Ирина Котова, книга «Подводная лодка» (М.: Воймега, 2017)

Специальные премии — Ирина Евса, «Лифт». М.: Воймега, 2017; Мария Степанова, «Против лирики». М.: АСТ, 2017.

2019 
(за книги 2018 года)
 Большая премия — Олег Чухонцев, книга «Гласы и глоссы: Извлечения из ненаписанного» (М.: ОГИ, 2018)
 Малая премия — Дмитрий Гаричев, книга «После всех собак» (М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2018)

Специальные премии — Дмитрий Веденяпин. «Птичка». М.: Воймега, 2018; Александр Кабанов. «Русский индеец». М.: Воймега, 2018; Андрей Сен-Сеньков. «Стихотворения, красивые в профиль». М.: Новое литературное обозрение, 2018.

2020 
(за книги 2019 года)
 Большая премия — Михаил Гронас, книга «Краткая история внимания» (М.: Новое издательство, 2019)
 Малая премия — Евгения Вежлян, дебютная книга «Ангел на Павелецкой» (М.: Воймега, 2019)

Специальные премии — Наталия Азарова. «Революция и другие поэмы». М: ОГИ, 2019; Юлий Гуголев. «Мы — другой». М.: Новое издательство, 2019; Геннадий Каневский. «Всем бортам». М.: Белый ветер (Tango Whiskyman), 2019; Олег Чухонцев. «и звук и отзвук: из разных книг». М.: Рутения, 2019.

2021 
(за книги 2020 года)
 Большая премия — Василий Бородин (посмертно) за книгу «Клауд найн» (М.: Центрифуга, Центр Вознесенского, 2020), которая вышла при жизни автора; Евгения Риц за книгу «Она днём спит» (М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2020)
 Малая премия — Евгения Ульянкина, дебютная книга «Как живое» (М.: Воймега, 2020).

Специальные премии — Михаил Айзенберг. Посмотри на муравьёв. М.: Новое издательство, 2020; Иван Ахметьев. Лёгкая книжка. М.: всегоничего, 2020; Юлий Гуголев. Волынщик над Арлингтоном. М.: ОГИ, 2020.

Критика 
В январе 2019 на Полит.ру была опубликована статья поэтессы Екатерины Горбовской «Логика непрофессионала». Критике подверглась система, при которой в список для голосования автоматически включаются все книги, изданные в течение года московскими издательствами:

Екатерина Горбовская утверждает, что существующая система отбора, при которой в список участников включают авторов, не получив от них ни согласие на участие их книг в конкурсе, ни согласие на обнародование касающейся их информации, ни (прежде всего) согласие с условиями конкурса, противоречит положению о  неимущественных (моральных) правах автора, предусмотренных Авторским правом.  

Также, по мнению автора статьи, голосующие за лучшую книгу года не имеют возможности ознакомиться со всеми книгами, включёнными в список для голосования. Таким образом, статья на Полит.ру ставит под сомнение правомерность включения в конкурс книг, которые в силу объективных технических причин априорно в нём не участвуют:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Московский счёт»

Литературные премии России
Награды по алфавиту
Поэтические премии